Petecchia  – in medicina è una piccola manifestazione cutanea emorragica dovuta alla carenza di fattori intrinseci principali della coagulazione. La petecchia si presenta di colore rosso-violaceo, con sede nelle zone dove esiste maggiore pressione idrostatica o dove c'è pressione esterna.
 Petecchia  – in agricoltura identifica una malattia con macchie scure dei limoni.